Vier-Länder-Express steht für:

 Vier-Länder-Express, Zugverbindung zwischen München und Leipzig, siehe Regional-Express#Vier-Länder-Express
 Vier-Länder-Express, deutsches Eisenbahnverkehrsunternehmen, siehe Vlexx